Ritzau steht für

 Ritzau (Nachrichtenagentur), 1866 unter dem Namen Nordisk Centralbureau for Telegramme gegründete, später größte unabhängige dänische Nachrichtenagentur

Ritzau ist der Name von